Седа́нка — пассажирский железнодорожный остановочный пункт (ранее железнодорожная станция) Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в пригороде Владивостока в одноимённом микрорайоне.

История 
Станция была открыта в 1893 году, в 1897 было построено здание вокзала станции, сохранившееся до наших дней. Электрифицирована в 1962. В постсоветское время была ликвидирована как станция, из двух запасных путей остался только один.

Летом 2001 года, в результате мощного тайфуна, приведшего к резкому сбросу воды на Седанкинском водохранилище, был снесён металлический железнодорожный двухпутный мост через реку Седанку близ станции. В результате этого Владивосток на трое суток оказался отрезанным от железнодорожного сообщения, пока не был сооружён временный мост. Летом 2002 года было сдано два новых стальных однопутных моста.

Пассажирское сообщение 
Через станцию проходят маршруты всех городских электропоездов. Пассажирские поезда и скоростные междугородние электропоезда следуют через станцию без остановок.

Примечания 

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции Владивостока